Andamarca steht für folgende geographischen Orte:
 in Bolivien
Municipio Andamarca, Landkreis im Departamento Oruro
Andamarca (Chuquisaca), Ortschaft im Municipio San Lucas, Departamento Chuquisaca
Andamarca (Ingavi), Streusiedlung im Departamento La Paz
Andamarca (Oruro), zentraler Ort im Departamento Oruro
Belén de Andamarca, Ortschaft im Departamento Oruro
Municipio Belén de Andamarca, Landkreis im Departamento Oruro
 in Peru
Andamarca (Junín), Ortschaft in der Provinz Concepción in der Region Junín
Andamarca (Lucanas), Stadt in der Provinz Lucanas in der Region Ayacucho
Distrikt Andamarca, Distrikt in der Provinz Concepción in der Region Junín